Sträng kan syfta på:
 Sträng (stränginstrument) – en spänd tråd på ett stränginstrument
 Sträng (data) – inom datalogi är en mängd som består av en ordnad följd av ett bestämt antal element
 Strängteori – en modell inom fysiken som ämnar beskriva materiens allra minsta byggstenar
 Kosmisk sträng – ett hypotetiskt astronomiskt objekt
 Sträng (efternamn) – ett efternamn för flera personer

Se även
String